Митчелл Джеймс «Митч» Ричмонд (; род. 30 июня 1965 года в Форт-Лодердейле, штат Флорида) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации. Ричмонд 6 раз участвовал в матчах всех звёзд НБА, 5 раз включался в сборные всех звёзд, в 1989 году стал новичком года НБА, а в 1995 году самым ценным игроком матча всех звёзд НБА. За его заслуги команда «Сакраменто Кингз», в которой он выступал с 1991 по 1998 год, закрепила за ним номер 2. В настоящее время он работает скаутом в клубе «Голден Стэйт Уорриорз». 8 августа 2014 года был введён в Зал славы баскетбола.

Карьера в НБА

Голден Стэйт Уорриорз (1988—1991) 
Ричмонд был выбран на драфте НБА 1988 года под общим 5 номером клубом «Голден Стэйт Уорриорз». До прихода в НБА он 2 года отыграл за баскетбольную команду Университета штата Канзас, где в среднем за игру он набирал по 20 очков.

По итогам дебютного сезона, когда он набирал в среднем за игру по 22 очка, он был назван новичком года. Ричмонд стал одним из тройки нападения команды, которую болельщики назвали «Run TMC» по первым буквам имён нападающих — Тима Хардуэя, Митча Ричмонда и Криса Маллина.

Лос-Анджелес Лейкерс (2001—2002) 
В последний год выступления Ричмонд на правах свободного агента подписал контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс». Несмотря на статус игрока, выходящего на замену, набирал в среднем 4 очка за матч. В этом же сезоне с «Лейкерс» завоевал чемпионский перстень, даже несмотря на то, что по ходу плей-офф сыграл всего 4 минуты.

8 августа 2014 года был избран в Зал славы баскетбола.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте Зала славы баскетбола

Баскетболисты США
Игроки сборной США по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1988 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1996 года
Игроки «Канзас Стэйт Уайлдкэтс» (баскетбол)
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Олимпийские чемпионы от США
Родившиеся в Форт-Лодердейле
Игроки «Вашингтон Уизардс»
Игроки «Сакраменто Кингз»
Баскетболисты НБА с неиспользуемыми номерами
Члены Зала славы баскетбола